„Egy nap”, mint teljes cím
 Egy nap (regény) : David Nicholls 2009-ben megjelent regénye (er. címe One Day)
 Egy nap (film, 2005) : Pesty László 2005-ös dokumentumfilmje 
 Egy nap (film, 2011) : Lone Scherfig 2011-es filmje, David Nicholls regényéből 
 Egy nap (film, 2018) : Szilágyi Zsófia 2018-as filmdrámája 

Hasonló kifejezések, címek
 Egy nap a farmon : 2009-es amerikai rajzfilm (er. Down on the Farm) 
 Egy nap rock : Sántha László és Árvay Jolán 1981-es dokumentumfilmje 
 Egy nap az élet : 1999-es kanadai film (er. Life in a Day)
 Egy nap a parkban : Vittorio De Sica 1953-as filmdrámája (er. Villa Borghese)
 Egy teljes nap : Grunwalsky Ferenc 1988-as filmdrámája
 Csak egy nap az élet : 2009-es holland film (er. Het leven uit een dag)
 Plusz minusz egy nap : Fábri Zoltán 1973-as filmdrámája